Vlag van Sucre (Colombia), de vlag van het Colombiaanse departement Sucre;
 Vlag van Sucre (Venezuela), de vlag van de Venezolaanse deelstaat Sucre.